

Kalendarium informatyczne 1939 roku

styczeń 
 1 stycznia – w garażu w Kalifornii powstaje firma Hewlett-Packard jako spółka panów Williama Hewletta i Davida Packarda. O kolejności nazwisk w nazwie zadecydował rzut monetą.

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad 
 1 listopada – Bell Labs Model 1, pierwszy kalkulator przekaźnikowy, zdolny do wykonywania obliczeń na odległość

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1939